90 steht für:
 das Jahr 90
 90 (Album), Jazzalbum von Ack van Rooyen (2021)
 Alfa Romeo 90, italienisches Automobil
 90° East Lake, Insel

Siehe auch:
 Neunzig, Familienname